SummerSlam (1995) — восьмое в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу состоялось 27 августа 1995 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США на «Сивик-арена».

В главном событии за чемпионский титул WWF боролись Дизель и Король Мэйбл. Дизель сохранил титул чемпиона, победив Мэйбла после того, как выполнил «клоузлайн» со второго каната.

Результаты

Примечания 

События 27 августа
Спортивные соревнования в Питтсбурге